Сезон 1944/45 стал для «Манчестер Юнайтед» шестым сезоном в Военной лиге, товарищеском турнире, организованном в период Второй мировой войны.

15 февраля 1945 года Уолтер Крикмер покинул пост главного тренера клуба. На его место был приглашён шотландец Мэтт Басби, но официально он вступил в должность только 1 октября 1945 года.

Военная лига. Северная региональная лига. Первый чемпионат

Военная лига. Северная региональная лига. Второй чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1944/45 в Военной лиге 

1944/1945
Манчестер Юнайтед